San Agustin, saint Augustin en espagnol, peut désigner :

Toponymes

San Agustín : ville de la province de Córdoba, chef-lieu du département de Calamuchita ;
 Villa San Agustín : ville et chef-lieu du département de Valle Fértil, dans la province de San Juan.

San Agustín : un volcan du pays.

San Agustín : municipalité du département de Huila.

San Agustín : une commune de la province de Teruel, communauté autonome d'Aragon, comarque de Gúdar-Javalambre ;
 San Agustín del Guadalix : une commune de la communauté autonome de Madrid.
 San Agustín (Grande Canarie) est une ville de la commune de San Bartolomé de Tirajana.

San Agustín Acasaguastlán : une ville du département d'El Progreso.

San Agustín Altamirano : ville de l'État de Mexico.

Asociación Deportiva San Agustín : un club de football de Lima.

San Agustin : une municipalité de la province d'Isabela.
 San Agustin : une municipalité de la province de Romblon.
 San Agustin : une municipalité de la province de Surigao du Sud.

San Agustín : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de Caripe dans l'État de Monagas ;
 San Agustín : l'une des vingt-deux paroisses civiles de la municipalité de Libertador dans le district capitale de Caracas ;
 San Agustín : une localité partagée entre les deux paroisses civiles de San Antonio et Santa Ana de la municipalité de Miranda dans l'État de Falcón.

Navire 
 La San Agustín un navire de ligne lancé en 1768.

Homonymie de toponyme